Zagloba bezeichnet:
 Zagloba ..., Gattungen der Scymnini (Zwergmarienkäfer) 
 Zagloba (Kartoffel), eine Kartoffelsorte